Die Geneva Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Mai 2018 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon gespielt, die genau wie die Geneva Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Stan Wawrinka sowie im Doppel Jean-Julien Rojer und Horia Tecău.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 561.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. Mai 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 137 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Genf